Гран Пьемонте (), до 2009 года Джиро дель Пьемонте () — шоссейная однодневная велогонка, с 1906 года проводящаяся в Апеннинских горах в итальянском регионе Пьемонт. Обычно проводится за несколько дней до Джиро ди Ломбардия. Входит в Велошоссейный кубок Италии.

История 
Гонка впервые состоялась 1906 году. Её победителем стал Джованни Джерби. С того времени Джиро дель Пьемонте проводиться накануне классики опавших листьев Джиро ди Ломбардия.

Дважды соревнование проводилось как многодневная гонка. В 1934 году она состояла из четырёх этапов, а в 1945 — из двух.

Гонка 1951 года стала роковой для младшего брата Фаусто Коппи — Серсе Коппи, который сошёл с гонки после падения и через несколько часов умер от кровоизлияния в мозг.

В 2005 году Гран Пьемонте вошла в календарь UCI Europe Tour, получив категорию 1.HC. В 2013-2014 годах гонка не проводилась в связи с финансовыми трудностями: организаторам было недостаточно полученного финансирования для организации сразу двух гонок Милан-Турин и Гран Пьемонте, поэтому было принято решение об отмене последней. В 2017 году однодневка выступила в качестве чемпионата Италии по шоссейному велоспорту в групповой гонке.

С момента основания и до 1948 года, а также с 1965 по 2002 года организатором гонки выступала главная итальянская спортивная газета La Gazzetta dello Sport, являющаяся также организатором Джиро д’Италия. В 2015 году однодневка вернулась в календарь благодаря поддержке компании RCS Sport, которая стала новым спонсором и организатором соревнования.

Маршрут 
Первые выпуски гонки финишировали в Алессандрие. В 1925 году финиш был перенесен в Турин и оставался там до 1940 года. В 2008 году маршрут проходил из Нови-Лигуре в Ланьяско и имел протяженность 199 км. В 2009 году со сменой названия был изменен и маршрут — финиш был перенесен в Фоссано. В последующие годы гонка снова проходила по новому маршруту: в 2010 году из Коссато в Кераско, в 2011 — из Пьяско в Нови-Лигуре, в 2012 году — из Фоссано в Биеллу. Маршрут юбилейного сотого выпуска Гран Пьемонте, который состоялся 29 сентября 2016 года, пересекал 6 из 8 провинций Пьемонта (включая столичный город Турин), начинался в Ланге, проходил через Канавезе, после чего финишировал на подъёме в Аличе-Супериоре.

Призёры 

 В 1974 году первоначально второе место занял бельгиец Мишель Поллентье, но позднее он был дисквалифицирован. Перераспределения мест не производилось.

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гран Пьемонте на Memoire-du-cyclisme
 Гран Пьемонте на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования в Пьемонте